Jim Adduci peut désigner :
 Jim Adduci, joueur américain de baseball ;
 Jim Adduci, fils du précédent et joueur canado-américain de baseball.